Museo del Chocolate puede hacer referencia a:

 Museo del Chocolate de Barcelona
 Museo del Chocolate de Astorga
 Museo del Chocolate de Castrocontrigo
 Museo del Chocolate de Villajoyosa
 Museo del Chocolate Imhoff